Hors du monde (Fuori dal mondo), film italien de Giuseppe Piccioni sorti en 1999 ;
 Hors du monde, film français de Marc Fouchard sorti en 2020.